Die 1. Liga 1964/65 war die 31. Spielzeit der höchsten polnischen Fußball-Spielklasse der Herren. Die Saison begann am 15. August 1964 und endete am 30. Juni 1965.

Modus 
Die 14 Mannschaften spielten an insgesamt 26 Spieltagen jeweils zwei Mal gegeneinander. Die letzten zwei Vereine stiegen ab.

Vereine

Abschlusstabelle

Kreuztabelle

Weblinks 
 Saison 1964/65 auf eu-football.info
 History of the Polish League auf mogiel.net

Einzelnachweise 

1964
Fußballsaison 1964/65